Françon steht für:
 Françon, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Truelle et Compagnie

Francon oder Françon ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Françon (1913–1996), französischer Optik-Ingenieur und Physiker
 Mellie Francon (* 1982), Schweizer Snowboarderin
 Olga Francon, französische Bogenbiathletin

Siehe auch:
 Francon